Дмитрий Хилков:
 Хилков, Дмитрий Александрович (1858—1914) — князь, политический деятель, толстовец, революционер.
 Хилков, Дмитрий Иванович (ум. 1564) — русский военный и государственный деятель, боярин и воевода.